Пор-Вілле́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 65 км на захід від Парижа, 55 км на північний захід від Версаля.

Історія 

1 січня 2019 року Пор-Вілле і Жефосс було об'єднано в новий муніципалітет Нотр-Дам-де-ла-Мер.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 90 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 248,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Пор-Вілле на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Пор-Вілле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Івлін

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Івлін